Анненское — название нескольких населённых пунктов:
 Анненское — деревня в Приволжском районе Ивановской области.
 Анненское — деревня в Угранском районе Смоленской области.
 Анненское — деревня в Торжокском районе Тверской области.
 Анненское — упразднённая деревня в Торопецком районе Тверской области.
 Анненкое — прежнее название деревни Глумилино, вошедшей в состав города Уфы
 Анненское — село в Карталинском районе Челябинской области.

Сельские поселения:
 Анненское сельское поселение — входит в Вытегорский район, Вологодская область
 Анненское сельское поселение — входит в Карталинский район, Челябинская область

См. также  
 Аннинское